Дауса:

 Дауса — город в штате Раджастхан, Индия.
  Дауса — округ в штате Раджастхан, Индия.